Caviglia puede hacer referencia a:

Franco Caviglia; político argentino.
Luis Caviglia; político uruguayo.
Orestes Caviglia; actor, cineasta y director de teatro argentino.